Orrleken kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Orrleken, Värmland, sjö i Filipstads kommun, 
Orrleken, Dalarna, sjö i Ludvika kommun,  (18,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn